Кла́уз — то же, что клауза: составляющая, вершиной которой является глагол.
 Павел Фёдорович Клауз (24 августа 1846, Ревель — ?) — российский военный деятель, генерал от инфантерии (1911).